Сенке́з-Мос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 12 км на південний захід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 173 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 434,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сенкез-Мос на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сенкез-Мос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр